Llista dels 498 municipis del departament francès del Mosa (55) a data de 2013.

Mosa